Список джамоатов – административных единиц 3 уровня: сельских общин или сельских советов ( — джамоат дехота) и поселковых общин или поселковых советов ( — джамоат шахрака) в составе районов Таджикистана. 369 сельских джамоатов.

Горно-Бадахшанская автономная область

Ванчский район

Дарвазский район

Ишкашимский район

Мургабский район

Рошткалинский район

Рушанский район

Шугнанский район

Согдийская область

Айнинский район

Аштский район

Гафуровский район

Ганчинский район

Горно-Матчинский район

Джаббар-Расуловский район

Зафарабадский район

Истаравшанский район

Исфаринский район

Канибадамский район

Матчинский район

Пенджикентский район

Спитаменский район

Шахристанский район

Хатлонская область

район Абдурахмана Джами

Бальджуванский район

Бохтарский район

Вахшский район

Восейский район

Дангаринский район

район Джалолиддина Руми

Джиликульский район

Кубадиянский район

Кулябский район

* Дахана (джамоат, г. Куляб) 
* [[Зарбдор]] 

* [[Зираки]] 

* [[Куляб]]  

Кумсангирский район

район Мир Сайид Алии Хамадони

Муминабадский район

Носири-Хусравский район

Нурекский район

Пянджский район

Сарбандский район

Темурмаликский район

Фархорский район

Ховалингский район

Хуросонский район

Шаартузский район

Шурабадский район

Яванский район

Районы республиканского подчинения

Варзобский район

Вахдатский район

Гиссарский район

Лахш

Нурабадский район

Раштский район

Рогунский район

район Рудаки

Сангвор

Таджикабадский район

Турсунзадевский район

Файзабадский район

Шахринавский район

Примечания

Ссылки 
 Закон Республики Таджикистан «Об органах самоуправления в поселке и селе»
 СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 Музаффар Олимов, Саодат Олимова Трансформация местной власти: реформа законодательства 

Административно-территориальное деление Таджикистана
 
Списки:Таджикистан